Rohlsdorf ist der Name folgender Orte
 Rohlsdorf (Halenbeck-Rohlsdorf), Gemeindeteil von Halenbeck-Rohlsdorf, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Rohlsdorf (Groß Pankow), Gemeindeteil von Groß Pankow (Prignitz), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Rohlsdorf (Ratekau), Dorf der Gemeinde Ratekau, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Rohlstorf
 Rollsdorf